Les élections municipales québécoises de 2009 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Mauricie

Batiscan

Champlain

Charette

Grandes-Piles

Hérouxville

La Bostonnais

La Tuque

Lac-aux-Sables

Lac-Édouard

Louiseville

Maskinongé

Élection partielle au poste de maire en 2011.
 Nécessaire en raison du décès du maire Michel Clément en .
 Élection de Roger Michaud au poste de maire

Notre-Dame-de-Montauban

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Saint-Adelphe

Saint-Alexis-des-Monts

Saint-Barnabé

Saint-Boniface

Saint-Édouard-de-Maskinongé

Nomination de Michel Lemay au poste de maire le .
 Rendue nécessaire en raison du décès du maire Denis Morin le .

Saint-Élie-de-Caxton

Saint-Étienne-des-Grès

Saint-Justin

Saint-Léon-le-Grand

Saint-Luc-de-Vincennes

Saint-Mathieu-du-Parc

Saint-Maurice

Saint-Narcisse

Saint-Paulin

Saint-Prosper

Saint-Roch-de-Mékinac

Saint-Sévère

Saint-Séverin

Nomination de Julie Trépanier, conseillère siège #4, au poste de maire en .
 Nécessaire en raison de la démission du maire Michel Champagne pour occuper de nouvelles fonctions le .

Saint-Stanislas

Saint-Tite

Sainte-Angèle-de-Prémont

Sainte-Anne-de-la-Pérade

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Sainte-Thècle

Sainte-Ursule

Shawinigan

Trois-Rives

Trois-Rivières

Yamachiche

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Mauricie
Histoire de la Mauricie
 Résultat